Выпуск 1847 года в американской военной академии Вест-Пойнт дал стране 5 бригадных генералов и 8 генерал-майоров, в том числе одного главнокомандующего Потомакской армией. Из 13-ти генералов, участников гражданской войны, 11 служило в армии Севера и только двое — в армии Юга.

Первые 9 кадетов выпуска  получили постоянные звания второго лейтенанта, остальные - временные звания.

Суперинтендантом академии в 1847 году был Генри Брювертон.

См. также 
Выпуск 1839 года (Вест-Пойнт)
Выпуск 1840 года (Вест-Пойнт)
Выпуск 1841 года (Вест-Пойнт)
Выпуск 1842 года (Вест-Пойнт)
Выпуск 1843 года (Вест-Пойнт)
Выпуск 1844 года (Вест-Пойнт)
Выпуск 1845 года (Вест-Пойнт)
Выпуск 1846 года (Вест-Пойнт)

Примечания

Ссылки 
 Register of Officers and Graduates of the United States Military Academy Class of 1847
 United States Military Academy Officers Who Served in the Civil War Class of 1847
 Last In Their Class

Военная академия США